Algoritmo randomizzato
 Test di randomizzazione
 Studio clinico controllato randomizzato

Altri progetti